Santa Bárbara é uma extinta freguesia do concelho de Borba, distrito de Évora. Sabe-se que já existia em 1566, tendo sido uma comenda da Ordem de Avis. Foi extinta nos primeiros anos do século XX, devido à fraca densidade populacional que nela se verificava.

Antigas freguesias de Borba